Micaela Chalmeta, més coneguda com a Amparo Martí, cooperativista
 Amparo Martí Martínez, actriu valenciana.